Marion kan som auktorsförkortning betyda:

 Antoine Fortuné Marion
 Antoine-Fortuné Marion

Robotskapade auktorsförkortningar